Diamantstein ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Diamantstein (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Tibor Diamantstein (1925–1995), deutsch-rumänischer Immunologe und Hochschullehrer